Zachár Gyula (1853–1910) tanár, közgazdasági író
 Zachár Gyula (1875–1964) jogász, egyetemi tanár

Jegyzetek